Marija Mironowa (1911–1997) – radziecka aktorka filmowa
 Marija Mironowa (ur. 1973) – rosyjska aktorka filmowa